

Пшивечежин — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшивечежин — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства, підпорядковане  селу Зосін